

Cinema 
 Brute Force – film del 1914 diretto da D.W. Griffith
 Brute Force – film del 1917 diretto da A.W. Rice
 Brute Force – film del 2012 diretto da Ben Steinbauer

Videogioco
 Brute Force – videogioco del 2003